Balduinus ist der Name folgender Personen:

 François Baudouin (Balduinus; 1520–1573), französischer Jurist und Historiker
 Friedrich Balduin (Friedrich Balduinus, 1575–1627), deutscher lutherischer Theologe
 Jacobus Balduinus († 1225), italienischer Jurist

Siehe auch:
 Balduin, Baudouin
 (1491) Balduinus, Asteroid